Dąbrowa, comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
Dąbrowa, comune del Voivodato di Opole
Dąbrowa Białostocka, comune del Voivodato della Podlachia
Dąbrowa Biskupia, comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
Dąbrowa Chełmińska, comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
Dąbrowa Górnicza, comune del Voivodato della Slesia
Dąbrowa Tarnowska, comune del Voivodato della Piccola Polonia
Dąbrowa Zielona, comune del Voivodato della Slesia